North Bank (englisch für ‚Nordufer‘) oder Northbank ist der Name folgender geographischen Objekte:

in Großbritannien:
 Thames Embankment, das Nordufer der Themse in London

in Gambia:
 North Bank Region, Verwaltungsregion in Gambia
 North Bank Road, Straße in Gambia

in den Vereinigten Staaten:
 Northbank (Jacksonville), ein Stadtteil von Jacksonville, Florida, siehe Downtown Jacksonville

im Indischen Ozean:
 North Bank, nördlicher Teil der Saya de Malha